Baby Boy peut faire  référence à :
 Baby boy, un magazine mensuel français.
 Baby Boy, un film américain de 2001.
 Baby Boy, une chanson de Beyoncé Knowles.